Saint-Aignan puede hacer referencia a:

Cantón de Saint-Aignan  una división administrativa francesa.
Saint-Aignan   una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas.
Saint-Aignan   una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Gironda.
Saint-Aignan   una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Loir y Cher.
Saint-Aignan   una población y comuna francesa, en la región de Bretaña, departamento de Morbihan.
Saint-Aignan   una población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Sarthe.
Saint-Aignan   una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona.
 Saint-Aignan-sur-Roë   una población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Mayenne.
Saint-Aignan-de-Couptrain  una población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Mayenne.
 Saint-Aignan-des-Gués   una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret.
 Saint-Aignan-sur-Ry   una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Aignan-le-Jaillard   una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret.
 Saint-Aignan-des-Noyers   una población y comuna francesa, situada en la región de  Centro, departamento de Cher.
 Saint-Aignan-Grandlieu   una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Loira Atlántico.

en:Saint-Agnan#Saint-Aignan